Сахиль-Салим () — город в центральной части Египта, расположенный на территории мухафазы Асьют.

Географическое положение 
Город находится на юго-западе мухафазы, в пределах правобережной части долины Нила, на расстоянии приблизительно 17 километров к юго-востоку от Асьюта, административного центра провинции. Абсолютная высота — 53 метра над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Сахиль-Салима составляла 31 781 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Асьют, на расстоянии 17 километров к западу от Сахиль-Салима.

Примечания 

Города Египта